Mosconi es un apellido que puede referirse a:

 Alain Mosconi, nadador francés retirado
 Enrique Mosconi, general e ingeniero argentino, pionero del petróleo en su país.
 Agustín Mosconi, localidad del partido de Veinticinco de Mayo, provincia de Buenos Aires, Argentina.